Sitjärn kan syfta på:
Sitjärnen, Dalarna, sjö i Hedemora kommun,  (18,9 ha)
Sitjärnen, Värmland, sjö i Arvika kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn